El término templo de Mérida puede referirse a cualquiera de las siguientes edificaciones religiosas, ubicadas en su respectiva ciudad de Mérida:

 Convento de las Concepcionistas, ubicado en torno al foro romano provincial de Mérida (España).
 Augusta Emérita, conjunto arqueológico de Mérida (España).
 Iglesia de Santa Clara, sede del Museo de Arte Visigodo de Mérida (España).
 Concatedral de Mérida, sede de la archidiócesis de Mérida-Badajoz.
 Basílica de Santa Eulalia, templo en la ciudad de Mérida (España).
 Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua, localizado en Mérida (España).
 Catedral de Santa María de Jerusalén, iglesia metropolitana de Mérida (España).
 Catedral de Mérida, catedral de Yucatán, en la ciudad de Mérida, capital del estado, dedicada a San Ildefonso.
 Templo de Mérida, uno de los templos del movimiento SUD en Yucatán.
 Templo de la Concordia (Mérida), uno de los lugares Patrimonio de la Humanidad.
 Ermita de Santa Isabel (Mérida, Yucatán)